Aleksander Nikolajevič Uvarov (), ruski hokejist, * 20. marec 1922, Moskva, Rusija, † 24. december 1994, Rusija.

Uvarov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, skupno na 259-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 203 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji. Za reprezentanco je nastopil na 59-ih tekmah, na kateri je dosegel 23 golov. Umrl je leta 1994 v starosti dvainsedemdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 41/42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 42/43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 43/44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 44/45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 45/46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 46/47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 47/48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 48/49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 49/50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 50/51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 6
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 7
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 7
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 6
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki